Billys Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Billys Lake (Georgia)
 Billys Lake (Minnesota)
 Billys Lake (Nebraska)
 Billys Lake (Wyoming)

Siehe auch:
 Billy Lake